Covas peut désigner :

Toponyme 
en Espagne :
Covas, paroisse de la municipalité de Viveiro, située dans la province de Lugo et la communauté autonome de Galice ;
au Portugal :
Covas, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Covas, village de la paroisse civile de Santa Cruz de Graciosa, dépendant de la municipalité de Santa Cruz da Graciosa et située dans l'île de Graciosa et la région autonome des Açores ;
Covas, paroisse civile de la municipalité de Tábua, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Covas, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Cerveira, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Covas, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.
au Brésil : 
Rodoanel Mário Covas, autoroute périphérique partiellement achevée de la région métropolitaine de São Paulo au Brésil codifiée SP-21.

Patronyme 
Bruno Covas (1980-2021), politicien brésilien ;
 (1915–1995), botaniste argentin, dont l’abréviation botanique standard est Covas ;
Mário Covas (1930-2001), ingénieur et homme politique brésilien.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme